Palež est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Palež, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Palež, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Palež, un village situé dans la municipalité de Žabljak.